Erard oder Érard ist der Name folgender Personen:

Mittelalterlicher Name:
 Érard I. (Brienne) († vor 1125), Graf von Brienne aus dem Haus Brienne
 Érard I. von Brienne-Ramerupt (* um 1170; † 1246), Sire von Ramerupt und Venizy
 Érard II. von Brienne-Ramerupt († 1250), Sire von Ramerupt
 Erard de La Marck (1472–1538), Kardinal
 Érard de Valéry (auch: de Vallery; * um 1220, † nach November 1277), französischer Ritter 

Érard ist der Familienname folgender Personen: 
 Christian Érard (* 1939), französischer Vogelkundler
 Sébastien Érard (1752–1831), französischer Instrumentenbauer
Siehe auch:
Errard
Erhard